Bill Atkinson peut désigner :

 Bill Atkinson (1951-), informaticien concepteur de logiciels destinés à Mac OS ;
 Bill Atkinson (1954-), lanceur dans la Ligue majeure de baseball.